La palabra cuesco puede referirse:
 a una flatulencia.
 al hueso de una fruta (p.ej. el de la cereza, guinda, etc.).
 a la palmera elaeis guineensis y por extensión a su fruto, al aceite que se obtiene de él y a las piezas de molinos que extraen el mismo.
El nombre común de la planta Scheelea butyracea.
El nombre común de la planta Crataegus monogyna.